Башкирский может означать:
 Башкирский костюм
 Башкирский лук
 Башкирский мёд
 Башкирский фольклор
 Башкирский язык

Топоним 
 Башкирский — железнодорожный разъезд в Безенчукском районе Самарской области.
 Башкирский Бармак — деревня Яныбаевского сельсовета Зианчуринского района Башкортостана

География 

 Башкирский заповедник — природный резерват
 Башкирский Урал — часть Уральских гор на Южном Урале, с широты горы Юрмы до южной границы Башкортостана
 «Башкирский Урал» — биосферный резерват

Геология 

 Башкирский свод — тектоническая структура первого порядка Волго-Уральской нефтегазоносной провинции
 Башкирский ярус — стратиграфическое подразделение, первый ярус среднего отдела карбона

Сорта агрокультур 
 «Башкирский» — сорт картофеля.
 «Башкирский местный» — сорт костреца безостого
 «Башкирский 85» — сорт чеснока
 «Башкирский изумруд» — сорт яблони
 «Башкирский красавец» — сорт яблони

Организации и учреждения 

 «Башкирский» — завод пивобезалкогольных напитков в Уфе

См. также